Kothny ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Kothny (1907–1991), deutscher Landrat, Generalkonsul und Botschafter
 Wiradech Kothny (* 1979), thailändisch-deutscher Fechter